Segna ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Segna (1836–1911), italienischer Kardinal
 Ulrich Segna (* 1969), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer